LPF steht für:

 Lebenspraktische Fertigkeiten, Schulung von blinden Menschen
 Liga Profesionistă de Fotbal, professionelle Fußballliga in der rumänischen Federația Română de Fotbal 
 Lijst Pim Fortuyn, rechtspopulistische Partei in den Niederlanden
 Loro-Parque-Stiftung, spanische Organisation
 Low Pass Filter, englisch für Tiefpassfilter
 Liters per flush, Angabe auf US-amerikanischen Toiletten für den Wasserverbrauch pro Toilettenspülung

Lpf steht für:

 Lehrte Personenbahnhof Fahrdienstleiter, heutiges Museumsstellwerk Lpf Lehrte

LPF